Куатро Крусес има више значења:

 Куатро Крусес, Пало Маркадо (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куатро Крусес (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику